Paardentram Hoorn - Enkhuizen
 Tramlijn Hoorn - Bovenkarspel-Grootebroek (ook bekend als Hoorn-Venhuizen-Enkhuizen, de meeste diensten reden van en naar Enkhuizen)